Záb je pojmenování dvou řek v Iráku:

 Velký Záb
 Malý Záb

Externí odkazy